Кваліфікація на змагання з бадмінтону на літні Олімпійські ігри 2012 визначила спортсмени з яких країн зможуть брати участь в Іграх. Всього їх 172 особи (86 чоловіків та 86 жінок). Від кожної країни в одиночних розрядах беруть участь не більше трьох спортсменів, а у парних — не більше двох пар, причому сумарна квота повинна становити не більше 9 спортсменів.

Критерії 
Списки спортсменів визначалися за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF) на 3 травня 2012 року. Рейтинг вівся з 2 травня 2011 року. Квоти розподілялись таким чином:

Країна-господар (Велика Британія) має право виставити двох спортсменів у будь-яких дисциплінах. Кожен континент повинен мати свого представника у кожному змаганні. Якщо вони не отримують квоти самостійно, то отримують додаткові ліцензії незалежно від рейтингу за умови, що в одиночних розрядах спортсмени займають будь-яку позицію у рейтингу, а у парних входять до 50 найкращих пар. Якщо будь-який континент після цього не представлений в одиночних розрядах, то квоту отримує діючий чемпіон континенту. Також по три місця у чоловічому та жіночому одиночних розрядах віддаються за рішенням тристоронньої комісії (МОК, АНОК, BWF).

Квота з дисциплін

Загальна інформація по кваліфікації

Спортсмени, які кваліфікувались 
Рожевий колір означає, що спортсмен був знятий з змагань.

Чоловічий одиночний розряд

Жіночий одиночний розряд

Чоловічий парний розряд

Жіночий парний розряд

Змішаний розряд

Примітки

Посилання 
 Правила кваліфікації  
 Поточний рейтинг BWF та розподіл квот  

Бадмінтон
Кваліфікація